Zkratka GB/s může znamenat tisícinásobek:
Bajtu za sekundu – GB/s = gigabajt za sekundu
Bitu za sekundu – Gb/s = gigabit za sekundu

Zkratka GB/s může znamenat:
Starší označení jednotky GiB/s (Gibibajt za sekundu) – jednotka vytvořena Binární předponou z jednotky bajt za sekundu